A Brit Királyi Haditengerészet eddig kilenc hajója kapta a HMS Apollo nevet, a görög isten Apollón után.

Az első Apollo egy 20 ágyús hajó volt, melyet 1747-ben zsákmányoltak a franciáktól. A hajó 1749-ben elsüllyedt Madras partjainál.
A második Apollo egy 32 ágyús hajó volt, mely eredetileg a Glory nevet viselte. A hajót 1763-ban bocsátották vízre, 1774-ben keresztelték át, majd 1786-ban szétbontották.
A harmadik Apollo egy 38 ágyús hajó volt, melyet 1794-ben bocsátottak vízre, majd 1799-ben elsüllyedt Hollandia partjainál.
A negyedik Apollo egy 36 ágyús hajó volt, melyet 1799-ben bocsátottak vízre, majd 1804-ben elsüllyedt Portugália partjainál.
Az ötödik Apollo egy 38 ágyús hajó volt, melyet 1805-ben bocsátottak vízre, majd 1856-ban szétbontottak.
A hatodik Apollo egy 1891-ben vízre bocsátott védett cirkáló volt. Ez a cirkáló volt az Apollo osztály névadó hajója. A hajó az első világháború ideje alatt aknatelepítő hajóként szolgált, majd 1920-ban szétbontották.
A hetedik Apollo egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet 1934-ben bocsátottak vízre, majd 1939-ben az Ausztrál Királyi Haditengerészethez került, HMAS Hobart néven.
A nyolcadik Apollo egy Abdiel osztályú aknatelepító hajó volt, melyet 1943-ban bocsátottak vízre, majd 1962-ben szétbontottak.
A kilencedik Apollo egy Leander osztályú fregatt volt, melyet 1970-ben bocsátottak vízre. A hajót 1988-ban eladták a Pakisztáni Haditengerészetnek, ahol a Zulfiquar nevet kapta.

Források
Colledge, J.J. and Warlow, B. (2006) Ships of the Royal Navy : the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London : Chatham,